Alyse Rosenberg é uma atriz e produtora canadense de animações. É a criadora da série Tudo em Cima,  além de ter trabalhado em séries canadenses como Sorriso Metálico e Majority Rules!.

Ligações externas

Atrizes do Canadá
Produtores de televisão do Canadá